, chanson de Taylor Swift ;
 , titre original du film américain Une vie à deux, réalisé par Rob Reiner (1999) ;
 , série télévisée philippine (2016) ;